Ctenopteris är ett släkte av stensöteväxter. Ctenopteris ingår i familjen Polypodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Ctenopteris